Four Mile Run oder Fourmile Run heißen in den USA:

 Fourmile Run (Ohio) , Ort im Mahoning County, Ohio
 Fourmile Run (East Fork Little Miami River) , Fließgewässer im Clermont County, Ohio
 Fourmile Run (Cessna Creek) , Fließgewässer im Hardin County, Ohio	
 Fourmile Run (Meigs Creek) , Fließgewässer im Morgan County, Ohio
 Fourmile Run (Mahoning River) , Fließgewässer im Trumbull County, Ohio
 Fourmile Run (Sinnemahoning Creek) , Fließgewässer im Stream	Cameron County, Ohio
 Fourmile Run (Pine Creek) , Fließgewässer im Tioga County, Pennsylvania
 Fourmile Run (Salmon Creek) , Fließgewässer im Warren County, Pennsylvania
 Four Mile Run (Potomac River) , Fließgewässer im Arlington County, Virginia
 Fourmile Run (North Fork Fishing Creek) , Fließgewässer im Wetzel County, West Virginia

Siehe auch: Four Mile Creek, Litte Fourmile Run, West Fork Four Mile Run